Пётр Бунин:
 Бунин, Пётр Леонтьевич — русский гравёр на меди.
 Бунин, Пётр Сергеевич (1904—1977) — советский сотрудник правоохранительных органов, генерал-лейтенант милиции, заслуженный работник МВД.